Кала́шников (Калашніков) — прізвище російського походження. Жіноча форма — Калашникова. Відомі носії:

Калашников 
 Калашников Андрій Геннадійович (* 1970) — радянський та російський футболіст, півзахисник.
 Калашников Андрій Миколайович — український борець
 Калашников Борис Сергійович — український кіноінженер
 Калашников Вадим Федорович (* 1939) — режисер-постановник творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України».
 Калашников Василь Андрійович — російський та радянський педагог та громадський діяч, перший вчитель Володимира Ульянова
 Калашников Василь Дмитрович (1904 — ?) — уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Українській РСР. Депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання.
 Калашников Василь Степанович (1890—1970) — член Центральної контрольної комісії ВКП(б) у 1925—1930 роках. Член Комісії радянського контролю при РНК СРСР у 1934—1938 роках.
 Калашников Віктор Васильович — Герой Росії
 Калашников Віктор Іванович — професор, член-кореспондент Української Технологічної Академії, заслужений працівник народної освіти України
 Калашников Володимир Ілліч (1929—2008) — 1-й секретар Волгоградського обласного комітету КПРС, міністр меліорації і водного господарства Російської РФСР. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання. Народний депутат СРСР.
 Калашников Володимир Павлович — артист розмовного жанру, режисер, педагог, народний артист України (1996)
 Калашников Іван Йосипович — український шашкіст і шахіст
 Калашников Іван Макарович — повний кавалер ордена Слави
 Максим Калашников (* 1966) — російський журналіст, громадський і політичний діяч. Позиціонує себе як фашиста, що поважає Сталіна.
 Калашников Микола Семенович — Герой Радянського Союзу
 Калашников Михайло Іванович (1894—1938) — член колегії Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР, член ВЦВК. Член Центральної контрольної комісії ВКП(б).
 Калашников Михайло Тимофійович — конструктор стрілецької зброї в СРСР та Росії
 Калашников Олександр Андрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Калашников Олександр Петрович — Герой Радянського Союзу
 Калашников Олексій Максимович (1914—2006) — депутат Верховної ради Російської РФСР 6—8-го, 11-го скликань. Депутат Верховної Ради СРСР 9—10-го скликань.
 Калашников Петро Павлович (1909—1983) — — радянський український футболіст та тренер, виступав на позиції нападника.
 Калашников Прокіп Якович — Герой Радянського Союзу
 Калашников Сергій Григорович — радянський фізик
 Калашников Станіслав Андрійович — російський хокеїст, захисник.
 Калашников Федір Іванович — український актор
 Калашников Юрій Васильович — повний кавалер ордена Слави
 Калашников Яків Семенович — Герой Радянського Союзу

Калашникова 
 Калашникова Галина Олексіївна (. 1922 —  2010) — радянська і українська актриса, театральний режисерка, професорка, педагогиня.
 Калашникова Галина Олексіївна (. 1942, Новосибірськ, РРФСР) — радянський, український звукооператор.
 Калашникова Надія Кузьмівна (1932 — ?) — радянська діячка, новатор виробництва. Депутат Верховної Ради УРСР 6—7-го скликань.
 Калашнікова Ольга Леонідівна  — український філолог, культуролог, науковець, професорка, педагогиня.
 Калашникова Світлана Андріївна (* 1970) — українська педагогиня, доктор педагогічних наук, професор. Член-кореспондент НАПН України.

Калашніков 
 Калашніков Леонід Іванович (1926—2005) — радянський і російський кінооператор. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1983).
 Калашніков Олег Іванович — народний депутат України V скликання від партії Регіонів.

Калашник 
 Калашник Павло Іванович (1847—1909) — український гончар.

Див. також 
 Автомат Калашникова
 Калашніков (компанія)

Примітки 

Російські прізвища